Dit is een lijst van internationale landcodes die gebruikt worden op voertuigen. De niet-officiële codes zijn met een asterisk (*) gemerkt.

Huidige codes

Niet meer in gebruik

Externe links 
 UN Economic Commission for Europe, Working Party on Road Transport (WP.11)
 Uitgebreide informatie

Landcodes voor voertuigen
Landcodes voor voertuigen
Standaard
Vervoermiddel
Auto